Mount Farrell ist der Name folgender Berge:

 Mount Farrell (Antarktika) in der Sentinel Range, Ellsworthland
 Mount Farrell (Tasmanien) in der West Coast Range, Tasmanien, Australien